Newcastle upon Tyne, grad u Ujedinjenom Kraljevstvu
  Newcastle, Novi Južni Wales, grad u Australiji
 Newcastle, Južnoafrička Republika, grad u Južnoafričkoj Republici

Naselja u SAD-u 
 Newcastle (Kalifornija)
 Newcastle (Nebraska)
 Newcastle (Teksas)
 Newcastle (Washington)